Орапа () — город на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Общая информация 
Расположен в центральной части округа. Крупный центр по добыче алмазов. В городе имеется небольшой аэропорт, обслуживаемый алмазодобывающей компанией De Beers. При аэропорте имеется клуб планеризма. С целью защиты алмазодобывающей промышленности, город был обнесён забором, а его посещение возможно только по пропускам.

В Орапа имеется довольно хорошо развитая инфраструктура, включающая клиники, больницы, рестораны, спортивные клубы и другие объекты, строительство которых также финансируется компанией De Beers. В городе имеется 4 школы, в одной из которых преподавание ведётся на английском языке.

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 9544 человека.

Динамика численности населения города по годам:

См. также 
 Шахта Орапа

Примечания 

Города Ботсваны